Absoluto, en filosofía, puede referirse a:

 Lo absoluto (filosofía), lo que no está sujeto a nada.

Asimismo, en física, puede hacer referencia a:

 El cero absoluto, la temperatura teórica más baja posible.
 La temperatura absoluta, el valor de la temperatura medida con respecto a una escala iniciada en el cero absoluto (0K o −273,15°C).

Además, puede referirse a:

 El ablativo absoluto; en gramática, un tipo de construcción subordinada típica del latín.
 La monarquía absoluta, una forma de gobierno en la que el monarca ostenta el poder absoluto.
 El oído absoluto; en música, la habilidad de identificar o reproducir una nota sin la ayuda de una nota referencial.

Enlaces externos